Сосновка — топоним, происходящий от распространённого дерева сосны:

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Сосновка — деревня в Берёзовском районе.
 Сосновка — посёлок в Брестском районе.
 Сосновка — деревня в Лунинецком районе.

Витебская область
 Сосновка — деревня в Витебском районе.
 Сосновка — деревня в Глубокском районе.
 Сосновка — деревня в Оршанском районе.
 Сосновка — деревня в Полоцком районе.

Гомельская область
 Сосновка — деревня в Гомельском районе.
 Сосновка — деревня в Октябрьском районе.
 Сосновка — деревня в Светлогорском районе.

Гродненская область
 Сосновка — хутор в Островецком районе.
 Сосновка — агрогородок в Слонимском районе.
 Сосновка — деревня в Сморгонском районе.

Минская область
 Сосновка — деревня в Дзержинском районе.

Казахстан 
 Сосновка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Сосновка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сосновка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.

 Сосновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

 Сосновка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Сосновка — название села Карагай до 2006 года в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

 Сосновка — название села Ерназар до 2011 года в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Сосновка — село в Жайылском районе Чуйской области.

Россия 
Алтайский край
 Сосновка — село в Заринском районе.
 Сосновка — село в Змеиногорском районе, упразднено в 1984 г.
 Сосновка — село в Красногорском районе.
 Сосновка — село в Первомайском районе.
 Сосновка — село в Советском районе.
 Сосновка — посёлок в Тюменцевском районе.
 Сосновка — село в Чарышском районе.
 Сосновка — до 1963 года название посёлка Лесного в Ребрихинском районе.

Амурская область
 Сосновка — упразднённое село в Магдагачинском районе.
 Сосновка — село в Серышевском районе.

Архангельская область
 Сосновка — деревня в Коношском районе.
 Сосновка — посёлок в Пинежском районе.
 Сосновка — посёлок в Плесецком районе.

Башкортостан
 Сосновка — деревня в Аургазинском районе.
 Сосновка — деревня в Баймакском районе.
 Сосновка — деревня в Бакалинском районе.
 Сосновка — деревня в Белокатайском районе.
 Сосновка — село в Белорецком районе.
 Сосновка — деревня в Бижбулякском районе.
 Сосновка — деревня в Зилаирском районе.
 Сосновка — село в Калтасинском районе.
 Сосновка — деревня в Мечетлинском районе.
 Сосновка — деревня в Мишкинском районе.

Брянская область
 Сосновка — село в Выгоничском районе.
 Сосновка — деревня в Дубровском районе.
 Сосновка — деревня в Дятьковском районе.
 Сосновка — село в Клинцовском районе.
 Сосновка — деревня в Трубчевском районе.

Бурятия
 Сосновка — село в Селенгинском районе.

Владимирская область
 Сосновка — деревня в Вязниковском районе.
 Сосновка — деревня в Камешковском районе.

Волгоградская область
 Сосновка — село в Котовском районе.
 Сосновка — село в Руднянском районе.

Вологодская область
 Сосновка — деревня в Бабушкинском районе.
 Сосновка — посёлок в Вологодском районе.
 Сосновка — посёлок в Кадуйском районе.
 Сосновка — деревня в Харовском районе.
 Сосновка — посёлок в Череповецком районе.
 Сосновка — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Сосновка — посёлок в Эртильском районе

Забайкальский край
 Сосновка — село в Хилокском районе.

Ивановская область
 Сосновка — деревня в Лежневском районе.

Иркутская область
 Сосновка — село в Усольском районе.
 Сосновка — посёлок в Чунском районе.

Калининградская область
 Сосновка — посёлок в Багратионовском районе.
 Сосновка — посёлок в Гурьевском районе, Луговское сельское поселение.
 Сосновка — посёлок в Гурьевском районе, Храбровское сельское поселение.
 Сосновка — посёлок в Нестеровском районе.
 Сосновка — посёлок в Полесском районе.
 Сосновка — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Сосновка — деревня в Бабынинском районе.
 Сосновка — деревня в Жиздринском районе.
 Сосновка — деревня в Сухиничском районе.
 Сосновка — деревня в Юхновском районе.

Камчатский край
 Сосновка — село в Елизовском районе.

Карелия
 Сосновка — село в Медвежьегорском районе.

Кемеровская область
 Сосновка — село в Гурьевском районе.
 Сосновка — село в Кемеровском районе.
 Сосновка — село в Новокузнецком районе.

Кировская область
 Сосновка — город в Вятскополянском районе.
 Сосновка — деревня в Нагорском районе.
 Сосновка — посёлок в Свечинском районе.
 Сосновка — деревня в Советском районе.
 Сосновка — село в Унинском районе.
 Сосновка — деревня в Уржумском районе.
 Сосновка — деревня в Яранском районе.

Костромская область
 Сосновка — деревня в Буйском районе.
 Сосновка — деревня в Вохомском районе.
 Сосновка — деревня в Макарьевском районе.
 Сосновка — деревня в Межевском районе.
 Сосновка — деревня в Октябрьском районе.

Красноярский край
 Сосновка — деревня в Бирилюсском районе.
 Сосновка — деревня в Манском районе.
 Сосновка — посёлок в Нижнеингашском районе.
 Сосновка — деревня в Ужурском районе.

Курганская область
 Сосновка — деревня в Варгашинском районе.
 Сосновка — село в Каргапольском районе.
 Сосновка — деревня в Куртамышском районе.
 Сосновка — до 1964 года название деревни Зелёная Роща в Мишкинском районе.

Курская область
 Сосновка — село в Горшеченском районе.

Ленинградская область
 Сосновка — деревня в Сланцевском районе.
 Сосновка — деревня в Тихвинском районе.

Марий Эл
 Сосновка — деревня в Горномарийском районе.
 Сосновка — деревня в Звениговском районе.
 Сосновка — деревня в Новоторъяльском районе.

Мордовия
 Сосновка — деревня в Атюрьевском районе.
 Сосновка — посёлок в Зубово-Полянском районе.
 Сосновка — посёлок в Ичалковском районе.
 Сосновка — деревня в Темниковском районе.

Московская область
 Сосновка — село в городском округе Озёры.
 Сосновка — деревня в городском округе Люберцы.

Мурманская область
 Сосновка — село в Ловозерском районе.

Нижегородская область
 Сосновка — село в Ардатовском районе, рабочий посёлок Ардатов.
 Сосновка — село в Ардатовском районе, Стексовский сельсовет.
 Сосновка — деревня в Большемурашкинском районе.
 Сосновка — деревня в Борском районе.
 Сосновка — деревня в Вадском районе.
 Сосновка — деревня в Ветлужском районе.
 Сосновка — деревня в Воскресенском районе.
 Сосновка — деревня в Городецком районе.
 Сосновка — деревня в Княгининском районе, Возрожденский сельсовет.
 Сосновка — деревня в Княгининском районе, Соловьёвский сельсовет.
 Сосновка — деревня в Павловском районе.
 Сосновка — село в Сергачском районе.
 Сосновка — деревня в Спасском районе.
 Сосновка — посёлок в Уренском районе.
 Сосновка — посёлок в Шарангском районе.
 Сосновка — деревня в Шахунском районе.

Новгородская область
 Сосновка — деревня в Новгородском районе.
 Сосновка — деревня в Солецком районе.

Новосибирская область
 Сосновка — село в Искитимском районе.
 Сосновка — деревня в Новосибирском районе.

Омская область
 Сосновка — село в Азовском немецком национальном районе.
 Сосновка — деревня в Горьковском районе.
 Сосновка — деревня в Исилькульском районе.
 Сосновка — деревня в Кормиловском районе.
 Сосновка — деревня в Таврическом районе.

Оренбургская область
 Сосновка — посёлок в Асекеевском районе.
 Сосновка — село в Кваркенском районе.

Орловская область
 Сосновка — село в Ливенском районе.

Пензенская область
 Сосновка — село в Башмаковском районе.
 Сосновка — село в Бековском районе.
 Сосновка — село в Бессоновском районе.
 Сосновка — село в Кузнецком районе.
 Сосновка — село в Лопатинском районе.
 Сосновка — деревня в Наровчатском районе.
 Сосновка — деревня в Пензенском районе.
 Сосновка — деревня в Сосновоборском районе.

Пермский край
 Сосновка — село в Берёзовском районе
 Сосновка — деревня в Еловском районе.
 Сосновка — деревня в Карагайском районе.
 Сосновка — посёлок в Косинском районе.
 Сосновка — деревня в Октябрьском районе.
 Сосновка — село в Ординском районе.
 Сосновка — деревня в Уинском районе.

Приморский край
 Сосновка — село в Спасском районе.

Псковская область
 Сосновка — деревня в Великолукском районе.
 Сосновка — деревня в Локнянском районе.
 Сосновка — деревня в Опочецком районе.
 Сосновка — деревня в Струго-Красненском районе.

Рязанская область
 Сосновка — посёлок в Касимовском районе.
 Сосновка — деревня в Кораблинском районе.

Самарская область
 Сосновка — посёлок в составе городского поселения Безенчук.
 Сосновка — деревня в Елховском районе.
 Сосновка — село в Кошкинском районе, упразднено в 1960-е годы.
 Сосновка — посёлок в Похвистневском районе.
 Сосновка — село в Ставропольском районе.

Санкт-Петербург
 Сосновка — исторический район на севере Санкт-Петербурга
 Сосновка — исторический район на юго-востоке Санкт-Петербурга
 Сосновка — исторический район на юго-западе Санкт-Петербурга, бывшая деревня севернее Горелово.

Саратовская область
 Сосновка — село в Аткарском районе.
 Сосновка — село в Балтайском районе.
 Сосновка — село в Красноармейском районе.
 Сосновка — исчезнувшее село в Краснокутском районе.
 Сосновка — село в Марксовском районе.
 Сосновка — село в Саратовском районе.

Сахалинская область
 Сосновка — село в Долинском городском округе.

Свердловская область
 Сосновка — деревня в Ирбитском муниципальном образовании.
 Сосновка — посёлок в городском округе Карпинск.
 Сосновка — деревня в Невьянском городском округе.
 Сосновка — посёлок в Талицком городском округе.

Смоленская область
 Сосновка — деревня в Вяземском районе.
 Сосновка — деревня в Десногорске.
 Сосновка — деревня в Ельнинском районе.
 Сосновка — деревня в Рославльском районе.

Тамбовская область
 Сосновка — посёлок в Кирсановском районе.
 Сосновка — село в Мордовском районе.
 Сосновка — посёлок городского типа, административный центр Сосновский район.
 Сосновка — деревня в Умётском районе, упразднена в 1991 г.

Татарстан
 Сосновка — деревня в Емелькинском сельском поселении Аксубаевского района.
 Сосновка — посёлок в Урмандеевском сельском поселении Аксубаевского района.
 Сосновка — посёлок в Альметьевском районе.
 Сосновка — посёлок в Бугульминском районе.
 Сосновка — деревня в Кайбицком районе.
 Сосновка — деревня в Нурлатском районе.
 Сосновка — село в Высокогорском районе.
 Сосновка — деревня в Черемшанском районе.

Тверская область
 Сосновка — деревня в Калязинском районе.
 Сосновка — деревня в Лихославльском районе.
 Сосновка — деревня в Максатихинском районе.
 Сосновка — деревня в Ржевском районе.
 Сосновка — деревня в Селижаровском районе.
 Сосновка — деревня в Сонковском районе.
 Сосновка — деревня в Торжокском районе.
 Сосновка — посёлок в Фировском районе.

Томская область
 Сосновка — село в Каргасокском районе.

Тульская область
 Сосновка — деревня в Алексинском районе.
 Сосновка — деревня в Венёвском районе.
 Сосновка — деревня в Чернском районе.

Тыва
 Сосновка — село в Тандинском кожууне.

Тюменская область
 Сосновка — село в Заводоуковском районе.
 Сосновка — деревня в Нижнетавдинском районе.
 Сосновка — деревня в Упоровском районе.
 Сосновка — деревня в Ялуторовском районе.

Удмуртия
 Сосновка — деревня в Алнашском районе.
 Сосновка — деревня в Балезинском районе.
 Сосновка — деревня в Малопургинском районе.
 Сосновка — село в Шарканском районе.
 Сосновка — деревня в Ярском районе.

Ульяновская область
 Сосновка — село в Карсунском районе.
 Сосновка — село в Майнском районе.
 Сосновка — деревня в Николаевском районе.
 Сосновка — село в Тереньгульском районе.
 Сосновка — село Чердаклинского района, затоплено Куйбышевским водохранилищем.
Хабаровский край
 Сосновка — село в Хабаровском районе.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 Сосновка — посёлок в Белоярском городском округе.

Челябинская область
 Сосновка — село в Брединском районе.
 Сосновка — деревня в Кунашакском районе.
 Сосновка — деревня в Увельском районе.
 Сосновка — посёлок в составе города Челябинск.

Чувашия
 Сосновка — деревня в Ибресинском районе.
 Сосновка — деревня в Моргаушском районе.
 Сосновка — посёлок в составе города Чебоксары.

Якутия
 Сосновка — село в Вилюйском улусе.

Ярославская область
 Сосновка — деревня в Борисоглебском районе.
 Сосновка — деревня в Даниловском районе.
 Сосновка — деревня в Колкинском сельском округе Пречистенского сельского поселения
 Сосновка — деревня Козском сельском округе Пречистенского сельского поселения

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
Сосновка — село в Симферопольском районе, с 1968 года в составе села Равнополье.

Украина 
Винницкая область
 Сосновка — село в Погребищенском районе.
 Сосновка — посёлок в Тульчинском районе.

Волынская область
 Сосновка — село в Камень-Каширском районе.
 Днепропетровская область
 Сосновка — село в Покровском районе.
Житомирская область
 Сосновка — село в Житомирском районе.
 Сосновка — село в Малинском районе.
 Сосновка — упразднённое в 1995 году село в Овручском районе.
 Сосновка — село в Олевском районе.

Запорожская область
 Сосновка — посёлок в Мелитопольском районе.

Киевская область
 Сосновка — село в Иванковском районе.
 Сосновка — село в Макаровском районе.
 Сосновка (до 2016 года — Радянское) — село в Переяслав-Хмельницком районе.

Кировоградская область
 Сосновка — село в Александровском районе.

Луганская область
 Сосновка — село в Новопсковском районе.

Львовская область
 Сосновка — село во Львовском районе.
 Сосновка — село в Самборском районе.
 Сосновка — город в Червоноградском районе.

Полтавская область
 Сосновка — село в Гадячском районе.
 Сосновка — село в Кобелякском районе.
 Сосновка — село в Кременчугском районе.
 Сосновка — село в Полтавском районе.
 Сосновка — село в Шишацком районе.

 Ровненская область
 Сосновка — село в Дубенском районе.

Сумская область
 Сосновка — село в Глуховском районе.
 Сосновка — село в Конотопском районе.
 Сосновка — село в Недригайловском районе.

Тернопольская область
 Сосновка — село в Шумском районе.

Харьковская область
 Сосновка — село в Валковском районе.
 Сосновка — село в Золочевском районе.
 Сосновка — село в Красноградском районе.

Хмельницкая область
 Сосновка — село в Белогорском районе.
 Сосновка — село в Дунаевецком районе.
 Сосновка — село в Славутском районе.
 Сосновка — село в Ярмолинецком районе.

Черниговская область
 Сосновка — село в Корюковском районе.
 Сосновка — село в Сосницком районе.

Парки 
 Сосновка — парк, существовавший в Новосибирске в первой половине XX века. 
 Сосновка — парк в Санкт-Петербурге.

Реки 
 Сосновка — река в Архангельской области, приток реки Слобозерка.
 Сосновка — река в Архангельской области, впадает в Онежскую губу Белого моря.
 Сосновка — река в Алтайском крае, приток Каменки (приток Катуни).
 Сосновка — река в Алтайском крае, приток Чарыша.
 Сосновка — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Сосновка — река в Иркутской области, приток Ангары.
 Сосновка — река в Иркутской области, приток Челончена.
 Сосновка — река в Карелии, приток Выга.
 Сосновка — река в Кемеровской области, приток Томи.
 Сосновка — река в Кемеровской области, нижний приток Усть-Стрелины.
 Сосновка — река в Кемеровской области, верхний приток Усть-Стрелины.
 Сосновка — река в Кемеровской области, приток Кондомы.
 Сосновка — река в Красноярском крае, приток Кети.
 Сосновка — река в Костромской области, приток Луптюга.
 Сосновка — река в Красноярском крае, приток Малой Кети.
 Сосновка — река в Волосовском районе Ленинградской области, приток Веряжки.
 Сосновка — река в Приозерском районе Ленинградской области, впадает в Суходольское озеро.
 Сосновка — народное название реки Рожай в городе Климовске Московской области, приток Петрицы.
 Сосновка — река в Мурманской области, впадает в Горло Белого моря.
 Сосновка — река в Новосибирской области, приток Ачи.
 Сосновка (фин. Миткази) — река в Санкт-Петербурге
 Сосновка — река в Саратовской области, приток Медведицы.
 Сосновка (приток Чичкаюла) — в Томской области.
 Сосновка — река в Ярославской области, приток Пахмы.
 Сосновка — в Краснодарском крае, приток Пшиша.
 Сосновка — река в Белоруссии, приток Остра.
 Сосновка — река в Кировской области, приток Лалы.
 Сосновка — река в Самарской области, приток Саврушки.
 Сосновка — река в Самарской области, приток Большого Суруша.

Другие объекты 
 Сосновка — дача Чернова, памятник архитектуры конца XIX века, расположен в Санкт-Петербурге.
 Сосновка — бывший военный аэродром, располагавшийся в одноимённом парке в Санкт-Петербурге.
 Сосновка — мемориал в одноимённом парке в Санкт-Петербурге.
 Сосновка — сельское поселение в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Сосновка — будущая станция метро Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена.

См. также 
 
 
 
 
 Сосновка 2-я
 Усть-Сосновка
Правососновка
Вадово-Сосновка

Примечания